Алекса́ндр Ви́кторович Горшко́в (8 февраля 1970, Кировск, Луганская область, Украинская ССР) — советский, российский и украинский футболист и тренер, выступал на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта России (2008).

Биография 
Занимался футболом с 14 лет. Тренировался в футбольной школе города Кировска, затем в футбольной школе города Стаханова, тренер Александр Николаевич Новиков.

Привлекался в состав сборной России и сборной Украины.

Выступал за петербургский «Зенит», в 253 играх забил 30 голов. В 2007 году, когда «Зенит» стал чемпионом России, Горшков установил рекорд, став самым возрастным чемпионом за историю проведения чемпионата — на момент окончания чемпионата ему было 37 лет и 277 дней, а также первым футболистом (вместе с Малафеевым), выигравшим в составе «Зенита» и кубок, и чемпионат.

1 мая 2008 года вышел в стартовом составе в полуфинальном матче кубка УЕФА против немецкого клуба «Бавария». 38-летний ветеран сыграл свой последний матч перед трибунами стадиона «Петровский», матч закончился со счётом 4:0. Последний матч в профессиональной карьере сыграл 6 августа 2008 в 1/16 финала кубка России 2008/2009 против «Сибири», выступавшей в первом дивизионе. «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:1 и покинул турнир.

Последний гол — 14 марта 2007 в рамках Кубка России против раменского «Сатурна» (1:1).

12 апреля 2009 года Александр Горшков вместе с Владиславом Радимовым прошёл круг почёта по стадиону «Петровский» в перерыве матча чемпионата России с пермским «Амкаром».

6 марта 2009 года назначен тренером молодёжного состава «Зенита». 1 июня 2010 года назначен тренером команды «Зенита» игроков 1993 года рождения.

С 14 января по 1 февраля 2011 года — главный тренер калининградской «Балтики».

5 марта 2012 года назначен на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

В феврале 2013 стал помощником главного тренера «Амкара» Рустема Хузина.

16 июня 2014 года было объявлено о назначении Александра Горшкова на пост главного тренера раменского «Сатурна». 24 сентября того же года руководство клуба приняло решение отстранить его от занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате.

В марте 2017 года возглавил молодёжную команду (U-21) клуба «Алмаз-Антей» Санкт-Петербург. 14 июня 2017 года начал тренировать молодёжную команду «Зенита», а 28 июня 2018 года возглавил «Зенит-2». Однако в сезоне 2018/19 «Зенит-2» в девяти стартовых матчах сезона потерпел восемь поражений, набрав всего одно очко, — Горшков был уволен 4 сентября 2018 года.

21 января 2020 года приступил к обязанностям главного тренера латвийского «Даугавпилса». Срок действия контракта истёк 30 ноября.

Летом 2021 города возглавил омский «Иртыш», но покинул клуб в начале октября.

13 ноября 2021 года был назначен главным тренером любительского клуба «Ядро» Санкт-Петербург.

Статистика выступлений

Статистика

Матчи за сборные России и Украины 

Итого: 2 матча / 0 голов; 0 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Итого: 4 матча / 2 гола; 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение.

Личная жизнь 
Женат, двое детей: сын Алексей (также футболист, выступал за ФК «Русь») и дочь Анастасия.

Достижения

В качестве игрока 
Черноморец
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 1994/95, 1995/96

Зенит
 Обладатель Кубка России: 1998/99
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2001
 Чемпион России: 2007
 Обладатель Суперкубка России: 2008
 Обладатель Кубка УЕФА: 2007/08
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (3):№ 3 (1997, 1999, 2001)

В качестве тренера 
Нижний Новгород
 Бронзовый призёр Первенства ФНЛ: 2011/12.

Статистика в качестве главного тренера

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Балтика»
Тренеры ФК «Нижний Новгород» (2007)
Тренеры ФК «Сатурн» Раменское
Тренеры ФК «Зенит-2»
Тренеры ФК «Даугавпилс»
Тренеры ФК «Иртыш» Омск
Тренеры ФК «Ядро»